Wojciech Grabowski (zm. 1659) – biskup sufragan poznański
 Wojciech Grabowski (pułkownik) (1850-1885) (2. poł. XVIII w.) – pułkownik konfederacji barskiej
 Wojciech Grabowski (1850-1885) – polski malarz
 Wojciech Grabowski (1867-1934) – polski generał 
 Wojciech W. Grabowski – polski fizyk atmosfery
 Wojciech Grabowski (ur. 1961) – polski generał